São Cucufate pode referir-se a:

Cucufate (santo) - mártir de fins do século III e início do século IV, venerado especialmente em Espanha e França
Villa romana de São Cucufate - villa romana em Portugal

Sao Cucufate